Toetoe bezeichnet in Neuseeland
 eine Ortschaft in der Region Northland, siehe Toetoe (Neuseeland)
 mehrere Arten Gräser der Gattung Cortaderia
 eine Bucht, siehe Toetoes Bay